Хъл може да се отнася за:

География

Англия 
 Хъл, река в Англия
 Кингстън ъпон Хъл, град в Англия

САЩ 
 Хъл, град в щата Айова
 Хъл, град в окръг Марадън, щата Западна Вирджиния
 Хъл, град в окръг Портейдж, щата Западна Вирджиния
 Хъл, град в щата Джорджия
 Хъл, град в щата Масачузетс

Фамилии на личности 
 Албърт Хъл (1800 – 1986), американски физик, изобретател на магнетрона
 Кларк Хъл (1884 – 1952), американски психолог
 Кордел Хъл (1871 – 1955), американски психолог

Презимена на личности 
 Хелън Хъл Джейкъбс (1908 – 1997), американска тенисистка

Спорт 
 АФК Хъл Сити, английски футболен отбор